Heraclides himeros himeros
 Eurytides iphitas